Herzhausen ist der Name von Ortschaften:

 Herzhausen (Dautphetal), Gemeindeteil von Dautphetal im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Herzhausen (Netphen), Stadtteil von Netphen im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Herzhausen (Westrum), Wohnplatz im wangerländischen Ortsteil Westrum
 Herzhausen (Vöhl), Gemeindeteil von Vöhl im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Herzhausen (Ziegenhain), Dorfwüstung bei Schwalmstadt im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Herzhaus